Thyra van Denemarken (1853-1933), een Deense prinses
Thyra van Denemarken (1880-1945), een Deense prinses, nicht van bovenstaande